The Cattle Rustlers, film américain de Francis Boggs sorti en 1908.
 , court métrage américain de Marshall Stedman sorti en 1912.